Te puede tener diferentes significados según el contexto que se utilice:

 Te es el nombre de la letra t;
 Te también es el pronombre personal de la segunda persona en singular para el dativo y el acusativo;
 Te en química es el símbolo del telurio o teluro;

Como té puede entenderse:

 a la bebida llamada té, obtenida de la infusión de las hojas de la planta Camellia sinensis;
 La ruta del té y los caballos, entre China y Tíbet
 Ruta de Siberia entre China y Europa, también llamada: Ruta del té 
 al té turco, variedad de la bebida de Té;
 al té Matcha, utilizado en Japón;
 por extensión, a cualquier infusión;
 por metonimia, a la Camellia sinensis misma (sin. Thea bohea, Thea sinensis y Thea viridis);
 a otras especies, no relacionadas con esta, llamadas árboles del té:
 cualquier especie del género Leptospermum, de la familia de las mirtáceas, también llamados leptospermos;
 cualquier especie del género Melaleuca, de la familia de las mirtáceas, también llamados cayeputí, de los que se obtiene el aceite del árbol de té;
 la Kunzea ericoides, de la familia de las mirtáceas, también llamada kanuka; o
El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides.